Calédonien ist der Name folgender Schiffe:

 Calédonien (Schiff, 1882), Passagierschiff der französischen Reederei Messageries Maritimes
 Calédonien (Schiff, 1952), Passagierschiff der französischen Reederei Messageries Maritimes